A 2020-as TCR kelet-európai kupa (hivatalos, szponzorációs nevén: TCR Eastern Europe Trophy powered by ESET) a versenysorozat második szezonja volt. Az évad július 25-én vette kezdetét Horvátországban a Grobnik Autodrome-on és október 25-én ér véget a Hungaroringen.

Az egyéni címvédő a szerb Milovan Vesnić, a csapatok között pedig az ASK Vesnič volt az előző évad első helyezettje. Az egyéni bajnokságot a M1RA Motorsport versenyzője, a szerb Dušan Borković nyerte, méghozzá 100%-os mérleggel, miután a szezon összes futamát megnyerte. Míg a csapatok számára kiírt versenyben a  M1RA Motorsport végzett az első helyen. A junior értékelés első helyén Jáchym Galáš végzett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárat 2019. szeptember 9-én hozták nyilvánosságra. Április 25-én a koronavírus-járvány következtében a versenynaptár jelentős változásokon esett át, törölték az osztrák valamint a lengyel versenyhétvégéket így az eredetileg 6 fordulós naptár 4 helyszínre csökkent, az eredetileg Hungaroringen tartott szezonnyitót pedig Grobnik váltotta.

Eredmények

Összefoglaló 
A hétvége második futamainak rajtrácsa a pilóták időmérőn elért második legjobb körideje alapján alakult ki.

Pontrendszer
Pontot az első tíz helyezett kap az alábbiak szerint:

Versenyzők

Megjegyzések 
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 70%-át.

Csapatok

Megjegyzések 
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 70%-át.

Junior kategória

Megjegyzések 
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 70%-át.

Időmérő edzések 
A második futamok rajtrácsa a versenyzők időmérő edzésen megfutott második leggyorsabb köre alapján alakult ki.

Külső hivatkozások 
A széria hivatalos weboldala

Jegyzetek  

Kelet-európa